M36 (кириллицей) может означать:

 М-36 — советская автомобильная дорога Свердловск — Алма-Ата, входящая в маршруты  и , а также современные её части:
 Подъезд к Екатеринбургу с дороги .
  ( до 2010 года) — федеральная автомобильная дорога Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан (МАПП «Бугристое»).
 M-36 — дорога международного значения в Казахстане, идущая по маршруту Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганду.
 М-36 (подводная лодка) — советская малая подводная лодка типа «Малютка»

См. также 
 M36